Samuel Adams peut désigner :
 Samuel Adams (1722-1803), un révolutionnaire américain ;
 Samuel Adams Jr. (1751-1788), fils de Samuel Adams ;
 Samuel Adams (1912-1942), un officier de marine américain ;
 Samuel Adams (1805-1850), un gouverneur de l'Arkansas en 1844 ;
 Samuel Adams (né en 1973), un joueur de football américain ;
 Samuel A. Adams (1934-1988), un lanceur d'alertes ; 
 Samuel Adams, une marque de bière de la Boston Beer Company ;
 Sam Adams (né en 1963), le maire de Portland.